Zegel van Washington (staat)
 Zegel van Washington (federaal district)